Jatake (Jati Uwung)
 Jatake (Panggarangan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing